Konowalow (kyrillisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nikolajewitsch Konowalow (* 1985), russischer Skirennläufer
 Artiom Konovalov (* 1990), österreichischer Eishockeytorwart
 Dmitri Petrowitsch Konowalow (1856–1929), russischer Chemiker
 Igor Olegowitsch Konowalow (* 1996), russischer Fußballspieler

 Iwan Andrejewitsch Konowalow (* 1994), russischer Fußballspieler

 Michail Iwanowitsch Konowalow (1858–1906), russischer Chemiker

 Sergei Alexandrowitsch Konowalow (* 1973), russischer Biathlet
 Witali Fjodorowitsch Konowalow (1932–2013), sowjetischer Politiker
 Wladimir Konstantinowitsch Konowalow (1911–1967), sowjetischer U-Boot-Kommandant

Konowalow bezeichnet:
 Konowalow (Gorki), eine Erzählung von Gorki aus dem Jahr 1897